Регги левой ногги — студийный альбом Ольги Арефьевой и группы «Ковчег», издан в  2000 году.

Об альбоме 
Запись альбома начата в конце декабря 1994 года на студии «TEF» музыкального училища им. Гнесиных, закончена в конце декабря 1999 года на студии «Лоам».

В альбоме присутствует видеоклип «Площадь Ногина», снятый в 1999 году.

Список композиций 
Все песни написаны Ольгой Арефьевой.

Участники записи 
 Ольга Арефьева — вокал
 Михаил Трофименко — гитара, бас-гитара, подпевки, клавиши, звук, сведение, мастеринг
 Всеволод Королюк — барабаны, подпевки, клавиши, флейта, звук, сведение
 Борис Марков — перкуссия, подпевки

Видеоклип «Площадь Ногина»
 Ева Белова — режиссёр 
 Алексей Тодоров — оператор

Примечания

Ссылки 
 «Регги левой ногги» на официальном сайте
 «Регги левой ноги» на сайте Discogs.com
 

Альбомы 2000 года
Регги-альбомы
Альбомы Ольги Арефьевой и группы «Ковчег»